«Стены» (, ), также известна как «Стены рухнут» — песня, широко исполнявшаяся во время протестных акций в Белоруссии в 2020 году. Основана на гимне «Солидарности», текст которого был написан польским бардом Яцеком Качмарским на мелодию «L’Estaca».

История 
Прототипом является песня каталонского исполнителя Льюиса Льяка «L’Estaca» (, созвучно слову estat — «государство»), которая символизировала протест против диктатуры Франсиско Франко в Испании.

В 1978 году польский бард Яцек Качмарский существенно переработал текст, положив его на мелодию Л. Льяка. Переработанная версия Качмарского «Mury» («стены») быстро стала гимном главного оппозиционного профсоюза «Солидарность».

Именно в переводах этой версии песня стала распространяться по постсоветскому пространству.

На белорусском языке впервые она была исполнена на площади Независимости в Минске Андреем Хадановичем во время акций протеста 19 декабря 2010 года. Ещё одним исполнителем «Мур» на белорусском языке стал композитор и исполнитель, участник групп «Палац» и Кriwi Дмитрий Войтюшкевич.

В апреле 2012 г. Кирилл Медведев написал русскоязычную версию песни под названием «Стены», исполненную группой «Аркадий Коц».

В 2020 г. по инициативе блогера Сергея Тихановского песня была актуализирована под текущую ситуацию в стране: музыканты Alexander Kiss и Сергей Kosmas в третьем и четвёртом куплете добавили новые слова. С новым текстом песня впервые была исполнена 25 мая на встрече Тихановского со своими сторонниками. Во время протестных акций в Республике Беларусь в 2020 году стала широко распространяться в оппозиционной среде. Песня также активно использовалась во время митингов Светланы Тихановской во время предвыборной кампании.

Текст

Примечания

Ссылки 
 На митингах Тихановской постоянно играет песня «Стены». Её история интереснее, чем вы думаете // TUT.BY. 28 июля 2020.
 , Татьяна Мельничук. Песня всех протестов. Каталонские «Стены» через всю Европу добрались до Беларуси // BBC News — Русская служба. 7 августа 2020.
  // PortoFranko СвободныйПорт. 22 сентября 2020.
  // Max Ščur. 25 июня 2020. (Тэкст: Люіс Ляк. Пераклад з каталонскай: Макс Шчур)

Песни Белоруссии
Протестные песни
Акции протеста в Белоруссии (2020—2021)
Песни Польши
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании